CEP295NL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 621 амінокислот, а молекулярна маса — 69 839.

Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки